Bilhar nos Jogos Mundiais de 2013

Quadro de Medalhas

Medalhistas

Partidas

Três Tabelas 
{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 90%;" width=220px
|colspan="2" style="background: #B0C4DE; text-align: center;" height=30px| World Games 2013Three-cushion billiards – men's singles
|-
|colspan="2" style="text-align: center;"|
|- style="vertical-align:top;"
|colspan=2|
|- style="vertical-align:top;"
| Host
|  Cali
|- style="vertical-align:top;"
| Dates
| 26–30 July 2013
|- style="vertical-align:top;"
|width=90|Athletes
| 16
|-
|colspan="2" style="background: #dedede; text-align: center;"|Podium
|- style="vertical-align:top;"
|style=font-size:90% width=100| Campeão
|style=font-size:90% width=200| Marco Zanetti
|-
|style=font-size:90% width=100| Vice-Campeão
|style=font-size:90% width=200| Eddy Merckx
|-
|style=font-size:90% width=100| 3o lugar’’’
|style=font-size:90% width=200| Glenn Hofman
|-
|style=font-size:90% width=100|4o lugar’’’|style=font-size:90% width=200| Kim Kyung-roul
|}

A competição masculina de [[Três Tabelas]] dos Jogos Mundiais de 2013 aconteceu de 26 a 30 de Julho na Unidad Deportiva Alberto Galindo em Cali, Colombia.

Last 16

Last 8

 Notas 
  Ganhou a partida na disputa de "penalties": 2–2, 1–2'''.

Bola 9 - Masculino 

A competição masculina de bola 9 dos Jogos Mundiais de 2013 aconteceu de 26 a 30 de Julho na Unidad Deportiva Alberto Galindo em Cali, Colombia.

Last 16

Last 8

Bola 9 - Feminino 

A competição feminina de bola 9 dos Jogos Mundiais de 2013 aconteceu de 26 a 30 de Julho na Unidad Deportiva Alberto Galindo em Cali, Colombia.

Last 16

Last 8

Snooker 

A competição masculina de snooker nos Jogos Mundiais de 2013 aconteceu de 26 a 30 de Julho na Unidad Deportiva Alberto Galindo em Cali, Colombia.

Last 16

Last 8

Jogos Mundiais de 2013
Bilhar nos Jogos Mundiais